Куп Белгије у фудбалу () је национални фудбалски куп Белгије. Организује га Фудбалски савез Белгије.
Прва сезона Купа Белгија одиграна је у сезони 1911/12. Најуспешнији клуб је Клуб Бриж са 11 титула, за њим следе Андерлехт са 9 и Стандард Лијеж са 8 титула.

Успешност по клубовима

Спољашње везе 

Б
Фудбал у Белгији